Nazwisko
 Cayetano Valdés – dowódca Armada Española (Hiszpańskiej Floty Wojennej), odkrywca
 Cecilia Valdés – zarzuela (rodzaj hiszpańskiej operetki) w dwóch aktach
 Chucho Valdés – kubański pianista, bandleader, kompozytor i aranżer
 Jaime Valdés – chilijski piłkarz , występujący na pozycji pomocnika
 Jorge Dely Valdés – panamski piłkarz i trener piłkarski
 Juan de Valdés – hiszpański reformator religijny i pisarz, pionier reformacji w Hiszpanii i Włoszech
 Juan de Valdés Leal – hiszpański malarz reprezentujący szkołę sewilską
 Julio César Dely Valdés – piłkarz panamski
 Leonardo Valdés – kostarykański szachista i trener szachowy, mistrz międzynarodowy od 2000 roku
 Manuel Valdés Larrañaga – hiszpański skrajnie prawicowy publicysta, dyplomata i działacz polityczny, sportowiec i działacz sportowy, markiz de Avella
 Miguel Alemán Valdés – prezydent Meksyku w latach 1946-1952
 Víctor Valdés – piłkarz hiszpański narodowości katalońskiej, bramkarz
 Inne
 Półwysep Valdés – półwysep w prowincji Chubut w Argentynie nad Oceanem Atlantyckim